Анатолий Александрович Фролов: Фролов, Анатолий Александрович (1906—1972) — археолог, искусствовед и историк, работавший во Франции.
 Фролов, Анатолий Александрович (1946—2002) — советский хоккеист.